Galaicos — conjunto de tribos celtas que habitavam o noroeste da península Ibérica
 Língua galaica ou galeca — idioma celta falado por tribos celtas
 Galegos — grupo étnico ou nacional cuja pátria é a Galiza, região histórica no sudoeste da Europa
 Língua galega — idioma indo-europeu, aparentado ao português
 Décimo Júnio Bruto Galaico — general romano que recebeu do senado romano o título Callaicus por haver derrotado os galaicos

Desambiguação